Teleocrater — род архозавров из клады Aphanosauria (скрытые, или тайные, ящеры), включаемой в кладу Avemetatarsalia. Содержит единственный вид — Teleocrater rhadinus.

Ископаемые остатки найдены в формации Манда анизийского яруса среднетриасового отдела в Танзании. Имя животному дал палеонтолог  в своей кандидатской диссертации на соискание учёной степени Кембриджского университета, но официально опубликовал его  с коллегами в 2017 году. Филогенетический анализ показал сходство Teleocrater с , Dongusuchus и  — другими членами клады Aphanosauria. Она является сестринской группой для Ornithodira, в которую входят динозавроморфы и птерозавры.

Филогенетическое положение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Обнаружена новая группа ископаемых рептилий — отдаленных родственников динозавров и птиц

Вымершие пресмыкающиеся
Авеметатарзалии
Монотипические роды архозавров
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2017 году
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Танзании